Een verkeersweg:
 N426 (België)
 N426 (Frankrijk)
 N426 (Nederland), zie Provinciale weg 426
 N426 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing